Револьвер — індивідуальна багатозарядна нарізна короткоствольна стрілецька зброя з барабаном
Револьвер (фільм) — художній фільм Гая Річі, що вийшов у 2005 році.

Див. також 
 Revolver (значення)